Список хоккеистов, выбранных на драфтах НХЛ клубом «Торонто Мейпл Лифс».

Выбор игроков 

Выбор в первом раунде выделен.

Действительно на 1 июля 2015

Ссылки 
 

Торонто Мейпл Лифс
Драфты НХЛ